Stazione di Ospedaletto – fermata sulla linea Trento-Venezia
 Stazione di Ospedaletto Euganeo – fermata sulla linea Mantova-Monselice
 Stazione di Ospedaletto Lodigiano – stazione sulla linea Pavia-Mantova
 Stazione di Gemona-Ospedaletto – stazione sulla linea Tarvisio-Udine

Pagine correlate 
 Stazione di Ospitaletto